Woodhouse kan syfta på:

 Woodhouse, Bradford – en ort i Bradford, West Yorkshire, England
 Woodhouse, Calderdale – en ort i Calderdale, West Yorkshire, England
 Woodhouse, Copeland – en ort i Copeland, Cumbria, England
 Woodhouse, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Woodhouse, Leeds – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Woodhouse, Leicestershire – en ort och civil parish i Leicestershire, England
 Woodhouse, Lincolnshire – en ort i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Woodhouse, Northumberland – i Shilbottle, Northumberland, England
 Woodhouse, Shropshire – i Shropshire, England
 Woodhouse, South Lakeland – en ort i South Lakeland, Cumbria, England
 Woodhouse, South Yorkshire – en ort i Sheffield, South Yorkshire, England
 Woodhouse, Wakefield – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England